Die Volleyball-Klub-Weltmeisterschaft der Männer 2015 war die elfte Ausspielung dieses Wettbewerbs und fand vom 27. Oktober bis zum 1. November in Belo Horizonte (Brasilien) statt.

Teilnehmer 
An diesem Turnier nahmen sechs Klubmannschaften teil. Teilnahmeberechtigt waren neben den jeweiligen Siegern der fünf kontinentalen Meisterwettbewerbe auf Klubebene auch der Meister des Gastgeberlandes. 

  als Gastgeber
  als Sieger des afrikanischen Pokals der Landesmeister 2015
  Sieger der asiatischen Klubmeisterschaft 2015
  als Sieger der europäischen Champions League 2014/15
  als Vertreter der NORCECA
  als Sieger südamerikanischen Klubmeisterschaft 2015

Vorrunde

Finalrunde

Weblinks 
 Website der Veranstaltung (englisch)

Klub-Weltmeisterschaft
2015
Klubweltmeisterschaft Manner 2015
Sportveranstaltung in Belo Horizonte
Klubweltmeisterschaft 2015